Botànica
 Cardigassa és el nom comú de diverses espècies de plantes amb flor del gènere Cirsium, encara que la Gran Enciclopèdia Catalana atribueix el nom genèric a l'espècie Cirsium eriophorum, també anomenada cardigassa vera. També s'empra aquest nom per anomenar l'espècia Dipsacus sativus (L.) Honckeny.
 Cardigassa acanalada (Cirsium rivulare)
 Cardigassa feroç (Cirsium ferox)
 Cardigassa del Japó (Cirsium japonicum)
 Cardigassa de Kamchatka (Cirsium kamtschaticum)
 Cardigassa palustre (Cirsium palustre)
 Cardigassa tuberosa (Cirsium tuberosum)
 Cardigassa vera (Cirsium eriophorum)